Кульёган:

Кульёган (приток Оби) — река в Ханты-Мансийском АО.
Кульёган (приток Ильяка) — река в Томской области.